USS Des Moines je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Des Moines (C-15) 
 USS Des Moines (CA-134)

Des Moines